BVE peut faire référence à :
 Batallón Vasco Español, un groupe armé anti-indépendantisme agissant au pays basque, actif de 1975 à 1981 et remplacé par le GAL ;
  ;
 Bozo View Express, un logiciel de simulation de train gratuit ;
 Bordereau de vente à l'exportation, utilisé pour la détaxe en France ;
 Bureau de la vie étudiante, dans les universités ;
 Bataillon de volontaires étrangers.